Halmstad est une ville du comté de Halland en Suède.
 Halmstad est une commune où est située la ville.
 Le Halmstads BK est un club de football.
 Le Halmstad Hockey est un club de hockey.
 Halmstad est un album du groupe suédois Shining.

Homonymie de toponyme